Love Finds a Way est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1909.
Love Finds a Way est un film réalisé par Tefft Johnson et sorti en 1912.
Love Finds a Way est un film réalisé par Tom Santschi et sorti en 1915.